Ninfa puede referirse a:

 Ninfas, mitología griega, gran grupo de espíritus femeninos de la naturaleza, a veces unidos a un lugar u orografía particular;
 Ninfas, fases juveniles de los artrópodos que no tienen desarrollo indirecto; 
 cacatúa ninfa (Nymphicus hollandicus), única especie del género Nymphicus de cacatúas, nativa de Australia;
 La danza de las ninfas, pintura de Camille Corot;
 el nombre común de la planta Nymphaea alba.